Backlog  — спліт-компіляція лондонського електронного проету Leftfield та андерграудного виконавця Djum Djum, який був виданий у 1992 році.

Трек-лист 
 Not Forgotten (Original Mix) — 6:39
 Not Forgotten (Fateh's On The Case Mix) — 6:12
 Not Forgotten (Dub Mix) — 4:46
 More Than I Know (12" Mix) 6:42
 Not Forgotten (Hard Hands Mix) — 7:36
 More Than I Know (10k Mix) — 8:37
 More Than I Know (More Mix) — 7:29
 More Than I Know (Even More Mix) — 4:22
 Difference (Steng Mix) — 7:06 (Djum Djum)
 Difference (Cake Mix) — 6:41 (Djum Djum)

Альбоми Leftfield
Англомовні музичні альбоми